Монтербла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 90 км на південний захід від Ренна, 12 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3116,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монтерблан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтерблан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан